Klenice je název více objektů: 
 Klenice (říčka), vodoteč v okresech Jičín a Mladá Boleslav, levý přítok Jizery v Mladé Boleslavi
 Klenice (přítok Jizerky), krátký potok, levý přítok Jizerky v Horní Sytové v okrese Semily
 Klenice (Stračov), vesnice, část obce Stračov v okrese Hradec Králové
 Klenice (Chorvatsko), vesnice v Chorvatsku, část města Pregrada v Krapinsko-zagorské župě